Бакинский троллейбус — сеть общественного электротранспорта города Баку. Сдана в эксплуатацию в 1941 г. Максимальная длина — 300 км (1980-е гг.) В 2006 году закрыта, сеть разобрана.

История 
Троллейбус в Баку появился в 1941 году. Основной этап развития сети троллейбусов в Баку пришелся на 60-70-е гг. В начале 80-х сеть достигла максимальной длины в 300 км при 32 маршрутах.
Сеть охватывала также некоторые ближние пригороды Баку. Имелось два депо. Несмотря на то, что сеть троллейбусов интенсивно развивалась до 90-х гг., она уступала в популярности среди населения, а также в качестве предоставляемых услуг автотранспорту, метро и даже трамваям. Большая часть линий троллейбусной сети была убыточна из-за слабой загруженности. Лишь 6 из 32 маршрутов являлись загруженными и рентабельными. Все это не позволило троллейбусу в Баку адаптироваться в условиях рыночной экономики и выйти на уровень рентабельности, в связи с чем троллейбусная сеть была закрыта и разобрана в июле 2006 года (был закрыт последний работающий маршрут № 16). Бакинский троллейбус был последним в Азербайждане.

Подвижной состав 
Модели первых троллейбусов не известны, по всей видимости это были ЯТБ-1. Есть упоминание о поставке 15 штук этого типа в Баку. Первыми известными моделями являлись МТБ-82. В 60-е гг. в Баку был налажен выпуск троллейбусов марки БТЛ-62.
С конца 60-х в эксплуатацию поступали модели Škoda 9Tr, с 79-го г. Škoda 9TrH, с 1982 г. Škoda 14Tr, а в 80-м появились и модели советского производства ЗиУ-9.В начале 70-х на одном из маршрутов, 8А, эксплуатировались троллейбусы ЗиУ-5.В начале 60-х эксплуатировались также троллейбусы СВАРЗ.

Модель БТЛ-62 
Троллейбусы модели БТЛ-62 выпускались в Баку и представляли из себя автобус ЛАЗ-695Б, переделанный в троллейбус.

Служебный троллейбус НБНЗ 
В середине 80-х годов, на пике развития троллейбусной системы Баку, для перевозки работников НБНЗ от мест проживания на завод вместо служебного автобуса использовался служебный троллейбус. Ежедневный служебный маршрут пролегал из микрорайона Гюнешли к проходной завода и обратно. По ходатайству руководства НБНЗ был построен дополнительный электрифицированный участок протяженностью около 2 км от действующей троллейбусной сети до проходной завода. В результате маршрут служебного троллейбуса пролегал по пути городских маршрутов №18 и №13, а затем по данному участку. В качестве подвижного состава использовался единственный Škoda 14Tr с (предположительно) двухрядной «пригородной» компоновкой сидений в салоне и занавесками на окнах, что придавало ему сходство с туристическим автобусом.

Ссылки 
 Бакинский троллейбус
 Бакинское Трамвайно-Троллейбусное Управление
 Фотогалерея трамвая и троллейбуса Баку и Сумгаита

Баку
Троллейбусные системы СССР
Троллейбусные системы Азербайджана
Закрытые троллейбусные системы
Появились в 1941 году в Азербайджане